Hugh Percy peut se référer à :

 Hugh Percy (1712-1786),  duc de Northumberland, homme politique britannique ;
 Hugh Percy (1742-1817),  de Northumberland, officier et homme politique britannique ;
 Hugh Percy (1784-1856), évêque de Carlisle ;
 Hugh Percy (1785-1847),  de Northumberland, homme politique britannique ;
 Hugh Percy (1914-1988),  de Northumberland.